doliny ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Tumladen – dolina w Beleriandzie
 Tumladen – dolina w Gondorze